Douglass School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Douglass School (Kentucky), NRHP-Nr. 98000933
 Douglass School (Oklahoma), NRHP-Nr. 08001148
 Douglass School (Virginia), NRHP-Nr. 04001592

Siehe auch:
 Douglass High School